Walther Bacmeister ist der Name folgender Personen:

* Walther Bacmeister (Jurist) (1873–1966), deutscher Jurist und Ornithologe
 Walther Bacmeister (Verleger) (1877–1953), deutscher Journalist, Verleger und Politiker